Li Ming (1971) – calciatore cinese
Li Ming (1975) – calciatore cinese

Pagine correlate 
Leon Lai (1964) – attore cinese